Il doppio del torneo di tennis Challenger of Dallas 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Giorgio Galimberti e Frédéric Niemeyer che hanno battuto in finale Huntley Montgomery e Brian Vahaly 7-61, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Paul Rosner /  Glenn Weiner (primo turno)

 Paul Goldstein /  Jeff Morrison (primo turno)
 Kevin Kim /  Simon Larose (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2002